Livingston County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Livingston County (Illinois)
Livingston County (Kentucky)
Livingston County (Michigan)
Livingston County (Missouri)
Livingston County (New York)